Впервые замужем:
 «Впервые замужем» — рассказ Павла Нилина
 «Впервые замужем» — фильм Иосифа Хейфица